

Localidades 
Re (Itália) — comuna da província de Verbano Cusio Ossola, região Piemonte
Re (Noruega) — comuna do condado de Vestfold

Música 
 Re (álbum) - álbum musical da banda mexicana de rock Café Tacvba
 Re-Foc - álbum musical do duo Rodrigo y Gabriela

Outros 
 Rênio — elemento químico cujo símbolo é Re
 Coeficiente de Reynolds — número adimensional usado em mecânica dos fluidos cujo símbolo é Re

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de siglas
Hipocorísticos